Кечуа може бити:

Кечуа (језик)
Кечуа (народ)

или:

Кечуа (природни регион), природни регион у Перуу